Взрыв вблизи села Сусузлуг — взрыв мины в окрестностях села Сусузлуг Кельбаджарского района Азербайджана, произошедший 4 июня 2021 года. В результате взрыва погибли оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов, корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по Сусузуслугскому административно-территориальному округу Ариф Алиев. Ещё 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Это стало первым случаем гибели журналистов на территории, где в период Второй Карабахской войны шли бои.

Азербайджанская сторона обвинила в произошедшем Армению, добавив, что подобные трагические события могут повториться, если карта мин, установленных в Карабахе, не будет передана Азербайджану. Армения на это не ответила. Послы и посольства различных стран в Азербайджане, а также Human Rights Watch, Совет Европы, ОБСЕ и Международная федерация журналистов выразили обеспокоенность по поводу инцидента и выразили свои соболезнования.

Предпосылки 

Территория Кельбаджарского района была оккупирована армянскими военными в 1993 году, в период Первой Карабахской войны. В результате оккупации 60 тысяч азербайджанцев, проживавших на территории района, стали беженцами, более 150 азербайджанцев были взяты в заложники.

В ходе Второй Карабахской войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, Вооружённые силы Азербайджана освободили стратегическую высоту Муровдаг, расположенную на территории Кельбаджарского района, что было признано одним из крупнейших военных успехов Азербайджана с 1992 года. 25 ноября 2020 года Кельбаджарский район, согласно одному из пунктов трёхстороннего заявления, обеспечивающего прекращение огня в Карабахе, был возвращён под контроль Азербайджана.

Разминирование территорий, затронутых карабахским конфликтом, остаётся одним из основных вопросов между Азербайджаном и Арменией после Второй Карабахской войны. Карабах считается одним из самых заминированных районов мира. После окончания войны неоднократно поступали сообщения о подрыве на минах военных и гражданских лиц в Азербайджане. По официальным данным, с момента подписания трёхстороннего заявления с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов. Азербайджан неоднократно требовал от Армении предоставления карт минных полей, однако Ереван не дал положительного ответа на это требование.В связи с отказом Армении предоставить карту заминированных территорий в Карабахе Азербайджан направил две жалобы в Европейский суд по правам человека. Азербайджанская сторона подчеркнула, что без передачи данных о заминированных территориях риск повторения подобных трагических событий будет сохраняться. Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев ранее на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что на протяжении всего конфликта большая часть оккупированных территорий Азербайджана, включая даже кладбища, исторические места и другие гражданские объекты, систематически и неизбирательно заминировалась Арменией. Предполагается, что процесс очищения Карабаха от мин продлится ещё 5-7 лет.

Ряд событий на границе между двумя странами с участием азербайджанских и армянских военных, произошедших до этого инцидента, оказал давление на прекращение огня при посредничестве России в преддверии выборов в Армении. В конце мая Азербайджан задержал шестерых армянских военнослужащих, пытавшихся заминировать территорию Кельбаджара. Армянское руководство заявило, что они занимались укреплением обороны приграничного района на своей территории.

Инцидент 
Сотрудники Государственного информационного агентства Азербайджана («АЗЕРТАДЖ») и Азербайджанского телевидения (АзТВ) отправились в указанный пункт для проведения съёмок на территориях Азербайджана, освобождённых от оккупации в результате Второй Карабахской войны. 4 июня 2021 года, около 11 часов пассажирский автомобиль марки «КаМАЗ», вёзший представителей СМИ на съёмку в село Сусузлуг Кельбаджарского района, подорвался на противотанковой мине. Мина была заложена в период армянской оккупации.

Пострадавшие 
В результате взрыва погибли 3 человека, ещё 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

 Сирадж Абышов — оператор Азербайджанского телевидения. Родился 29 августа 1989 года в городе Губадлы Азербайджанской ССР. В период Первой Карабахской войны вместе с семьёй был насильно изгнан из своего дома и переселился в город Сумгайыт. С 2019 года начал работать на АзТВ. Погиб в результате взрыва мины. У него остался один ребёнок. Его тело после экспертизы в Гянджинском отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии было доставлено в Баку. Абышов был похоронен 5 июня в Аллее шехидов города Сумгайыт
 Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) — корреспондент АЗЕРТАДЖ. Родился 16 апреля 1982 года в селе Арданиш Красноcельского района Армянской ССР. В 1989 году пошёл в первый класс средней школы номер 100 посёлка Расулзаде Бинагадинского района Баку. После окончания средней школы в 1999 году поступил на факультет журналистики Высшего общественно-политического колледжа. После окончания вуза в 2003 году отправился на военную службу, которую завершил 15 июля 2004 года во Внутренних войсках МВД. С 1 сентября 2004 года был корреспондентом, а с 16 января 2007 года — ведущим корреспондентом «АЗЕРТАДЖ». Во время Второй Карабахской войны освещал события в зоне боевых действий. Погиб в результате взрыва мины. У него осталось двое детей. Его тело после экспертизы в Гянджинском отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии было доставлено в Баку. Ибрагимов был похоронен 5 июня рядом с родителями, на кладбище посёлка Мушфигабад Абшеронского района
 Ариф Агалар оглу Алиев — заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по Сусузлугскому административно-территориальному округу. Родился в 1983 году в селе Сусузлуг. В период Первой Карабахской войны оказался вынужденным переселенцем, переехал в село Хасабаг Гёйгёльского района. На указанной должности работал с 2012 года. Погиб в результате взрыва мины. У него осталось трое детей. 5 июня 2021 года его тело было доставлено домой, в Гёйгёльский район. В тот же день он был похоронен в Аллее шехидов
 Эмин Мамедов — режиссёр Азербайджанского телевидения. В результате взрыва был ранен. Выйдя на связь с ведущим программы «Основной вопрос» (Əsas məsələ) на АзТВ, Эмин Мамедов сообщил, что состояние у него стабильное. На следующий день он был выписан домой.

Имена трёх других пострадавших пока не названы. Один из них — водитель автобуса, двое других — жители села.

Итог 
Сразу же после распространённых в медиа новостей Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики подтвердили информацию о произошедшем инциденте. Было также сообщено, что сотрудники прокуратуры и полиции осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По факту в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооружённого конфликта) и др. Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные действия.

После инцидента основатель центра специальной военной подготовки «Тигран Мец» подполковник ВС Армении Корюн Гумашян сообщил армянским СМИ, что 17 грузовиков заминировали Лачин и Кельбаджар. Он добавил, что готов предоставить Азербайджану карты минных районов в обмен на «армянских пленных в Азербайджане». Согласно заявлению Министерство обороны Азербайджана от 8 июня, разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении перешла границу в Лачинский район, чтобы заложить мину. В результате один из членов группы, военнослужащий Артур Картанян, был задержан азербайджанскими военными, в то время как другие члены группы отступили и покинули этот район. Министерство обороны Армении опровергло обвинения в установке мин, заявив, что захваченный солдат заблудился из-за туманной погоды. Позднее азербайджанская сторона освободила Картаняна, при этом в министерстве обороны Азербайджана пояснили, что предполагаемая попытка диверсии не подтверждена, и солдат пересек границу случайно, заблудившись в тумане.

В день происшествия глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов сообщил, что погибшим в результате инцидента Магерраму Ибрагимову, Сираджу Абышову и Арифу Алиеву будет присвоен статус шехида.

Реакция

Внутренняя 
Председатель АзТВ Ровшан Мамедов, один из первых подтвердивший факт инцидента, на своей странице в Facebook назвал происшествие «ещё одним примером армянского вандализма и преступлений врага против гражданских лиц» и выразил соболезнование семьям обоих журналистов . Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева заявила, что «ответственность за гибель невинных людей полностью ложится на военно-политическое руководство Армении». Помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев призвал международные организации проявить солидарность и осудить трагедию, добавив, что журналисты стали жертвами мины, намеренно заложенной армянскими войсками при выходе из Кельбаджара. Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) выразили соболезнования семьям погибших журналистов. МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении Женевской конвенции. Министр культуры Азербайджанской Республики Анар Керимов заявил: «Чтобы спасти жизнь людей, ЮНЕСКО должна потребовать у Армении карту заминированных территорий». Министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов направил обращения министрам юстиции стран-сопредседателей и других стран-членов Минской группы ОБСЕ, руководителям ООН и Совета Европы по правам человека, президенту Международного Комитета Красного Креста в связи с инцидентом. Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджанской Республики Сабина Алиева посетила семьи Ибрагимова и Абышова, выразила им соболезнования. Руководитель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы обвинил Армению в нарушении международного права и заявил, что мины в Кельбаджаре были установлены недавно. Государственный комитет Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей распространил заявление, в котором подчеркнул, что в результате инцидента малолетние дети трёх семей остались сиротами. Также было добавлено, что «жестокое и агрессивное поведение вооружённых сил Армении продолжается и по сей день, жизнь и здоровье людей находятся в серьёзной опасности, в целом, все подобные действия идут вразрез с правами человека.

Память погибших в результате взрыва мины была почтена около здания Азербайджанского телевидения.

Международная 
Посол Франции в Азербайджане Закари Грос, посольство Италии в Азербайджане, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, посольство России в Азербайджане, посольство Ирана в Азербайджане и посольство Грузии в Азербайджане выразили свои соболезнования в связи с гибелью двух журналистов в результате инцидента. Турецкий канал Haber Global обвинил в произошедшем Армению.

Заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия отметил, что событие вызывает беспокойство, особенно, если мина заложена недавно и её целью являлись мирные жители. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай осудила гибель Абишова и Ибрагимова, добавив, что „журналисты должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не рискуя своей личной безопасностью“. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила о необходимости срочно очистить от мин районы,
затронутые конфликтом. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейро выразила глубокую озабоченность и печаль в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов.

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер и генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес в совместном заявлении выразили соболезнования жертвам и их семьям, а также призвали власти Армении передать планы заминированных территорий». Международный институт медиа заявил, что «испытывает глубокую печаль» в связи с гибелью двух журналистов. Программный координатор Комитета по защите журналистов по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид назвала гибель Ибрагимова и Абышова «ненужной трагедией». Она призвала официальных лиц Армении поделиться «картами мин с представителями прессы, чтобы гарантировать, что другие журналисты не станут жертвами конфликта». Международное движение за запрещение противопехотных мин поделилось публикацией по поводу инцидента в своем аккаунте в Твиттере. Международная организация «Репортеры без границ» призвала обе страны защитить журналистов, а позже включила Абышева и Ибрагимова в список журналистов, убитых в 2021 году при исполнении служебных обязанностей. Всемирная Ассоциация Советов прессы выступила с заявлением, в котором говорится, что «трагическая гибель от мин М.Ибрагимова, С.Абышова и других азербайджанцев должна быть сигналом для каждого. Каждый должен осознавать необходимость оказания давления на Армению». Союз журналистов России выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов. Глобальный совет журналистов в своём заявлении назвал гибель коллег из-за взрыва в заминированном Арменией районе террором против журналистов всего мира.

Депутаты Верховной Рады Украины Людмила Марченко и Марьян Заблоцкий потребовали от Армении предоставления карт минных полей. Французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле выразила соболезнования семьям Ибрагимова и Абышова и заявила, что вооружённые силы Армении должны предоставить карты заминированных территорий. Французский депутат Фредерик Дюма на своей странице в Твиттере заявила, что Франция и международное сообщество должны потребовать, чтобы Армения предоставила карты минных полей. Российский журналист и военный эксперт, бывший глава Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Игорь Коротченко также выразил реакцию на инцидент и подчеркнул необходимость обратиться во все организации, в том числе европейские, а также международные журналистские структуры.

Армянская сторона не стала комментировать инцидент.

Примечания 

Террористические акты, совершённые в Азербайджане
Июнь 2021 года
События 4 июня